Peter V van Portugal
 Peter van Ailly, als Peter V bisschop van Kamerijk